Fridtjof kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fridtjof (ö), 
 Fridtjof (bergspass), 

Robotskapade Antarktisförgreningar